Risön, Risö, Risø eller Risøya kan syfta på:

Danmark
Forskningscenter Risø − ett forskningscenter i Roskilde

Finland
 Risö, Raseborg – en ö i Nyland
 Risö, Larsmo – en tätort i Österbotten

Norge
Risøya − en ö i Tromsø kommun

Sverige
Risön, Skellefteå kommun – en småort i Skellefteå kommun
Risön, Sollefteå kommun – ett område i orten Sollefteå
Risön, Tierps kommun – en gård i Tierps kommun
Risöns naturreservat – ett naturreservat i Alingsås kommun
Risögrund, Kalix kommun en tätort i Kalix kommun, även kallad enbart Risön
Risön, Kalix kommun en ö i Kalix vid tätorten Risögrund
Risön, Tjörns kommun – ö som ligger drygt en kilometer söder om ön Tjörn
Risö, Söderköpings kommun – en ö i Sankt Anna socken, Söderköpings kommun
Risö, Nyköpings kommun – en ö i Tystberga socken i Nyköpings kommun
Risö (naturreservat) – ett naturreservat i Marks kommun